Джерод Шелби () — основатель американской компании Shelby Super Cars, которая специализируется на производстве спортивных автомобилей.

Биография 
С самого детства Джерод Шелби приобрел навыки по построению транспортных средств, благодаря увлечению их с родным братом уличными гонками (картингом). Джероду было восемь лет, когда его отец впервые пришёл домой с соревнований по картингу Sears Fun Kart. Джерод и его брат несколько раз ездили на картах по улицам Ричленда (штат Вашингтон), где жила их семья. Довольно скоро они начали посещать картинговую дорожку по субботам, в закрытые дни. В то время когда они приходили на неё, к ним возвращаясь с работы также присоединялся их отец. Однажды в один день, когда они в очередной раз отправились на картинговую дорожку, то были удивленны увиденным. Стоянка была полна машин и прицепов. Отец Джерода помнит изумлённые лица детей, которые широко открыв рты смотрели на первую в их жизни «Большую гонку». Вскоре уже на следующей неделе, они присоединились и стали участвовать в гонках по картингу. На первой же гонке Джерод показал отличный результат.

Конкурентное мышление 
Джерод и его брат начали карьеру в молодом возрасте, и посещали соревнования проводившиеся с марта по октябрь всей семьёй. Как отмечал позже Джерод — посещая картинг-гонки, он мог спокойно пропустить занятия в школе и в спортзале, но затем никогда об этом не жалел.

Конкурентное мышление Джерода присущее ему с детства соответственно и отражалось в картинг соревнованиях. Вскоре он понял, что ключ к выигрышу находится в деталях действия. Как следствие это отразилось и на основанной им компании Shelby Super Cars (SSC), в которой большое внимание уделялось мелким деталям проектирования для создания большого проекта.

Родители Джерода отдавали много денег и финансов на увлечения их детей картинг-мечтой. Однако желание постоянно совершенствоваться и поднимать свою планку выше было присуще Джероду с раннего детства.

Первый автомобиль 
Первым автомобилем в жизни Джерода был Nissan 240 Z — мощный японский спортивный болид того времени с двигателем объёмом 2,4 л. и мощностью 150 л. с.

Однако позже Джерод умудрился выжать из двигателя автомобиля 450—500 л. с. добавив небольшой блок Сhevrolet. Он также экспериментируя на своем автомобиле разработал новую схему подвески.

Мечта о суперкаре 
Мечта построить свой собственный суперкар появилась у Джерода в возрасте 14 лет.

Будучи фанатом знаменитых итальянских и остальных европейских суперкаров и экзотических автомобилей Джерод мечтал построить свой собственный автомобиль. И соответственно с присущей ему чертой конкуренции во многом, он хотел построить совершенный и самый быстрый в мире автомобиль.

Также Джерод хотел быть первым, кто это сделает в Америке, так как на то время в его родной стране было очень мало быстрых автомобилей.

Кроме того он хотел также участвовать и опробовать себя на рынке производства.

Всё выше описанное как следствие привело к созданию в 1999 году компании Shelby Super Cars, носящей инициал его фамилии и соответственно осуществлению его давней мечты детства.

Работа до Shelby Super Cars 
До того как Джерод Шелби основал компанию Shelby Super Cars и воплотил в жизнь свою мечту, он работал в компании по производству медицинского оборудования.

С 1991 по 2001 год в течение 10 лет Джерод работает в компании Advanced Imaging Technologies, Inc., Вест-Ричланд, штат Вашингтон.

Примечания 

Предприниматели XXI века